Riachinho ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Riachinho (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais
 Riachinho (Tocantins), Bundesstaat Tocantins